Plurale di strato

Persone
Ermir Strati – calciatore albanese
Laura Strati – lunghista italiana
Paolo Strati – calciatore italiano
Saverio Strati – scrittore italiano